

Architettura 
 Casa Minerbi-Del Sale – edificio di origine medievale in via Giuoco del Pallone a Ferrara

Persone 
 Arrigo Minerbi – scultore italiano
 Giacomo Minerbi – medico italiano
 Marta Minerbi Ottolenghi – insegnante e scrittrice italiana

Pagine correlate 
De Minerbi